Edith Kermit Carow- trigésima primeira-dama dos Estados Unidos
Kermit the Frog - personagem que, no Brasil, era conhecido como Caco, o sapo

Localidades
Kermit (Texas)
Kermit (Virgínia Ocidental)

Software
Kermit (protocol)

Desambiguação